«Страна́ Сове́тов. Забы́тые вожди́» — мини-сериал, докудрама, посвящённая знаковым государственным, партийным и военным деятелям Советского Союза. Фильм создан компаниями Star Media и Бабич Дизайн при участии Российского военно-исторического общества и при финансовой поддержке Министерства культуры РФ.

Первые две серии докудрамы были показаны в эфире Первого канала 14 мая 2017 года. Заключительные серии первого сезона вышли 4 июня 2017 года.

Второй сезон транслировался с 8 сентября по 3 ноября 2019 года на Первом канале.

Описание 
Документальный проект рассказывает о деятелях советской эпохи, внесших весомый вклад в развитие государства:
 Первый сезон:
 Лаврентий Берия
 Феликс Дзержинский
 Вячеслав Молотов
 Семён Будённый
 Андрей Жданов
 Климент Ворошилов
 Виктор Абакумов
 Второй сезон:
 Андрей Громыко
 Анастас Микоян
 Михаил Фрунзе
 Григорий Орджоникидзе
 Георгий Маленков
 Анатолий Луначарский
 Алексей Косыгин
 Иван Серов.
В постперестроечной России вследствие изменений политической конъюнктуры и, как следствие, политики памяти, биографии представленных исторических личностей подвергались тенденциозной редактуре, делался акцент на негативных моментах в их деятельности (позже выяснилось, что некоторые из этих «негативных моментов» и вовсе являются надуманными, так как они не подкреплены солидной документальной базой). По словам научного директора РВИО М. Мягкова, задача данного документального цикла — напомнить о достижениях представленных советских деятелей (не умалчивая и об их ошибках), рассказать о них только проверенные и подтверждённые факты, дать им более объективную оценку.

В каждом фильме присутствуют элементы хроники, исторические реконструкции с актёрами, 3D-графика и справочная информация.

Создание и выход в эфир 
Автором идеи документального цикла является министр культуры РФ Владимир Мединский.

Проект создан при участии историков-консультантов (Александр Зданович, Юрий Рубцов, Алексей Филитов, Анатолий Чурилин, Алексей Волынец, Армен Гаспарян, Юрий Борисёнок и другие).

По признанию ряда телезрителей, удивителен сам факт выхода в эфир Первого канала проекта, цель которого заключается не в антисоветской пропаганде (что доминирует на современном российском ТВ), а в более объективной подаче истории. Документальный цикл получил высокие рейтинги, при показе на Первом канале проект стабильно входил в топ-100 самых популярных программ отечественного телевидения. С точки зрения советника министра культуры А. Сорокина, это произошло благодаря объективности сериала.

По утверждению историка и одного из авторов сценария фильма Александра Колпакиди, первый сезон докудрамы был снят за несколько лет до выхода в эфир Первого канала и долго лежал на «полке». То, что фильм вышел в 2017 году — не случайно. Причиной Колпакиди считает желание путинской власти мобилизовать среди своего электората людей разных взглядов, в том числе и разных исторических взглядов:

Режиссёр-документалист Константин Сёмин указывает на другое обстоятельство:

В ролях 
 Илья Исаев — текст за кадром (1 сезон)
 Любовь Германова — текст за кадром
 Сергей Чонишвили — текст за кадром (2 сезон)
 Зураб Миминошвили / Адам Болгучев — Лаврентий Берия
 Фарид Тагиев — Феликс Дзержинский
 Сергей Тишин — Вячеслав Молотов
 Александр Суворов — Семён Будённый
 Антон Морозов — Андрей Жданов
 Роман Высоцкий — Климент Ворошилов
 Алексей Устинов — Виктор Абакумов
 Сергей Загребнев / Виталий Филипповых — Андрей Громыко
 Дмитрий Сапронов — Анастас Микоян
 Сергей Потапов — Михаил Фрунзе
 Сергей Рубашкин — Григорий Орджоникидзе
 Сергей Кудряшов — Георгий Маленков
 Игорь Неведров — Анатолий Луначарский
 Олег Требелев — Алексей Косыгин
 Михаил Борисов — Иван Серов

Критика 
Документальный проект был воспринят неоднозначно. Так, он подвергся критике со стороны журналистов И. Петровской и В. Кара-Мурзы, поскольку пытается облагородить и реабилитировать деятельность наркома НКВД Лаврентия Берии, в мае 2002 года признанного не подлежащим реабилитации в связи с его причастностью к массовым репрессиям и депортации народов. Однако историки А. Фурсов, Ю. Жуков заявляют о том, что цикл «Страна Советов. Забытые вожди» снят достоверно, в том числе взвешенно представлена оценка деятельности Берии как эффективного управленца, внёсшего весомый вклад в развитие страны. Также о документальном сериале положительно отозвались публицист А. Вассерман и писатель А. Кондрашов.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Все серии первого сезона сериала на YouTube
 Все серии второго сезона сериала на YouTube

Телесериалы Первого канала
Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2017 году
Телесериалы России, завершённые в 2019 году
Докудрамы
Исторические телесериалы России
Исторические телесериалы о XX веке
Биографические телесериалы России
Фильмы об СССР
Фильмы-биографии
Фильмы Star Media